Agujas puede referirse a:

El plural de aguja, con varias acepciones;
El nombre común de la planta Erodium cicutarium;
El nombre común de la planta Erodium malacoides;
El nombre común de la planta Geranium molle.